Фосфоинозитид-3-киназа:

 Фосфоинозитид-3-киназа — семейство ферментов, фосфорилирующих фосфатидилинозитол в положении 3D инозитольного кольца.
 Фосфоинозитид-3-киназа класс 2 — группа ферментов киназ, катализирующая реакцию фосфорилирования фосфатидилинозитола до фосфатидилинозитол-3-фосфата.
 Фосфоинозитид-3-киназа класс 3 — фермент киназа, катализирующая реакцию фосфорилирования фосфатидилинозитола до фосфатидилинозитол-3-фосфата.